EVAG steht als Abkürzung für:

 Emder Verkehrs und Automotive Gesellschaft mbH 
 Erfurter Verkehrsbetriebe AG
 Essener Verkehrs-AG

Siehe auch:
 EVAC
 EWAG

Abkürzung